Melon Music Awards (, сокращённо: MMA) — одна из главных музыкальных премий, ежегодно вручаемая в Республике Корея. Она была учреждена LOEN Entertainment через музыкальный онлайн-магазин Melon.

Места проведения

Способ судейства

Главные награды

Артист года

Альбом года

Песня года

Топ 10 артистов

Лучший новый исполнитель

Награды по жанрам

Рэп / Хип-хоп

R&B / Баллада

Рок

Саундтрек

Трот

Поп

Танец

Фолк / Блюз

Инди

Электронная музыка

Награды за популярность

Награда за популярность среди интернет-пользователей

Горячий тренд (Hot Trend Award)

Специальные награды

Награда за музыкальное видео

Мировой артист

Лучший автор песен

Звезда MBC Music

Награда за исполнительское искусство

Лучший артист Азии Tencent-QQ Music

Награда Зала славы

Горячая звезда Kakao

Выступление года

Награда за лучшее выступление 1theK

Другие награды

2009
 Star: Тонбансинги
 Mania: Тонбансинги – «Mirotic»
 Current Stream: Ким Тхэ У – «Love Rain»
 Smart Radio: Girls’ Generation
 Odyssey: Girls’ Generation – «Gee»
 Mobile Music: Girls’ Generation
 Sudden Rise: Leessang
 Y-STAR Live: Ли Сын Чхоль

2010
 Лучше всех одетый исполнитель: Girls’ Generation
 Лучший исполнитель MBC Radio: Чон Ёп – «Without You»

Наибольшее количество наград

Трансляция

Республика Корея
 Первая церемония награждения Melon Music Awards транслировалась на телеканалах компании CU Media: y-star, Dramax и Comedy TV, а также через интернет с помощью музыкального онлайн-сервиса Melon, веб-портала Nate, GOMTV и Afreeca TV (2009–2010).

 В 2010 году LOEN Entertainment договорилась с компанией MBC Plus. MBC Plus транслировала церемонию награждения на своих каналах MBC Every1, MBC Dramanet (2010–2011 и 2013), MBC Game (ныне несуществующий) и MBC Life (ныне  несуществующий). Открытый в 2012 году канал MBC Music начал показ Music Melon Awards вместе c MBC Every1. В 2013 году к ним присоединился MBC QueeN.

 В 2013 году веб-портал Daum транслировал церемонию через интернет. Через год Daum слился с компанией Kakao, владеющей основным пакетом акций LOEN Entertainment.

В мире
 С 2011 года трансляцию через интернет осуществляет компания YouTube, особенно канал 1theK (раньше LOEN MUSIC). Первой была Zune компании Microsoft (2009).

Китай
 Компания Tencent, через свои сервисы QQ Music и QQ Live, владеет правами на трансляцию с 2016 года.

Япония
 В 2015 году права на показ приобрёл принадлежащий Sony Music Japan канал Music On! TV, сделав Melon Music Awards второй после Mnet Asian Music Awards транслирующейся корейской музыкальной премией.

Таиланд
 В 2016-ом и 2017-ом годах принадлежащие Tencent музыкальный сервис Joox и Sanook.com транслировали Melon Music Awards своим пользователям в Таиланде.

Тайвань
 Правами на показ владеет компания Taiwan Mobile через сервис myMusic.

По годам
2009
 Y-STAR, Dramax, Comedy TV
 SK Telecom Nate, Zune
 Melon, GOMTV, Afreeca TV

2010
 MBC Dramanet, MBC every1, MBC Game, MBC Life
 Melon, Afreeca TV
 MBC Every1 (спутниковое DMB)

2011
 MBC Dramanet, MBC every1, MBC Game, MBC Life
 Melon, Youtube
 MBC Every1 (спутниковое DMB)

2012
 MBC Every1, MBC Music, MBC Life
 Melon, Youtube

 2013
 MBC Dramanet, MBC every1, MBC Music, MBC QueeN
 Melon, Daum, Youtube

2014
 MBC every1, MBC Music, MBC QueeN
 Melon, Youtube

2015
 MBC every1, MBC Music, MBC QueeN, MUSIC ON! TV (Япония)
 Melon, Youtube

2016
 MBC every1, MBC Music, UXN, MUSIC ON! TV (Япония)
 Melon, Youtube, Tencent QQ Music (Китай), Tencent JOOX и sanook.com (Таиланд)

2017
 MBC every1, MBC Music, MBC Dramanet, MUSIC ON! TV (Япония)
 Melon, KakaoTV, Youtube, 1theK (в мире), KKbox, Tencent JOOX и sanook.com (Китай, Малайзия, Индонезия, Таиланд), Taiwan Mobile myMusic (Тайвань)

См. также
Seoul Music Awards
Golden Disk Awards
Gaon Chart Music Awards
Korean Music Awards
MTV Europe Music Awards, Лучший корейский артист
Mnet Asian Music Awards
Mnet 20's Choice Awards

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Melon Music Awards
 Melon Music Awards на YouTube

Награды по алфавиту